Chetty steht für:

 Chetty (Ethnie), ethnische Gruppe in Südindien

Chetty ist der Familienname folgender Personen:

 Raj Chetty (* 1979), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Trisha Chetty (* 1988), südafrikanische Cricketspielerin